Farkas Pál (1594–?) császári és királyi helyettes kapitány
 Farkas Pál (1878–1921) író
 Farkas Pál (1947) szobrász
 Farkas Pál (1959) karmester
 Farkas Pál (1948) építész
Hasonló névvel:
 Dabasi Farkas Pali (1873–1913) cigányprímás